Ponera kan syfta på:

 Ponera (djur) – ett släkte av myror
 Ponera (växter) – ett släkte av växter